Имоджен Байрон (; род. 18 марта 1996, Лондон) — британская актриса, наиболее известная своими ролями в таких сериалах как «», «Последний шанс Харви», «Пиклс: Собака, которая выиграла Кубок мира» и «Мессия».

Фильмография

Телевидение

Театр

Фильмы

Примечания 

Актрисы театра Великобритании
Дети-актёры Великобритании
Киноактрисы Великобритании